Влади́мир Асатиа́ни:
 Асатиани, Владимир Алексеевич (1930—1979) — грузинский советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Асатиани, Владимир Самсонович (1901—1972) — грузинский советский биохимик, академик АН Грузинской ССР.